У́лица Конёнкова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Конёнкова — улица в Москве.
 Улица Конёнкова — улица в Смоленске.

Украина 
 Улица Конёнкова — улица в Донецке.